Соколиный глаз может означать:
 Соколиный глаз — минерал, разновидность кварца.
 Соколиный Глаз — герой романов Джеймса Фенимора Купера.
 Соколиный глаз — супергерой комиксов Marvel.
 Клинт Бартон — персонаж КВМ, основанный на герое комиксов.
 Соколиный глаз — сериал про последнего.
 Кейт Бишоп — девушка, также носившая прозвище Соколиный глаз в Marvel Comics.